Boston Pizza Cup 2010, turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 3-7 lutego 2010 w Olds na lodowisku Olds Curling Club.

W zawodach brało udział 12 drużyn, grały one potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. W turnieju nie zagrał obrońca tytułu Kevin Martin, który wgrał Canadian Olympic Curling Trials 2009.

Reprezentacją Alberty została drużyna Kevina Koe, która w finale pokonała Randy’ego Ferbeya 7:5. Zwycięzca wystąpił na Tim Hortons Brier 2010.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
7 lutego 2010;

Półfinał 
7 lutego 2010; 9:30

A-B 
6 lutego 2010; 18:30

C1-C2 
6 lutego 2010; 18:30

Runda A

A1 
3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B1

A2 
3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B2

A3 
3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B3

A4 
3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B4

A5 
3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B4

A6 
3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B1

A7 
3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B2

A8 
3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B3

A9 
4 lutego 2010; 9:00Pokonany do B6

A10 
4 lutego 2010; 9:00Pokonany do B5

A11 
4 lutego 2010; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 
4 lutego 2010; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 
4 lutego 2010; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 
4 lutego 2010; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 
4 lutego 2010; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 
5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 
5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 
5 lutego 2010; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 
5 lutego 2010; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 
5 lutego 2010; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 
5 lutego 2010; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 
5 lutego 2010; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 
6 lutego 2010; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 
6 lutego 2010; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010